Niederried bei Kallnach, commune suisse du canton de Berne
 Niederried bei Interlaken, commune suisse du canton de Berne